Сан Хосе Сегундо има више значења:

 Сан Хосе Сегундо (Долорес Идалго Куна де ла Индепенденсија Насионал), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Сан Хосе Сегундо (Фелипе Кариљо Пуерто), насеље у савезној држави Кинтана Ро у Мексику